Kanygin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wassiljewitsch Kanygin (1936–2020), sowjetischer Geologe
 Andrei Wladimirowitsch Kanygin, russischer Basketballspieler
 Igor Wladimirowitsch Kanygin (* 1956), sowjetischer Ringer
 Wladimir Alexandrowitsch Kanygin  (1948–1990), sowjetischer Gewichtheber